Keresztes Attila (1928–2002) olimpiai bajnok kardvívó
Keresztes Attila (1973) színész, rendező, színészpedagógus, igazgató
Keresztes Attila (1982) bölcsész, író, akupresszőr-természetgyógyász, konzulens és buddhista gyakorló